Miejscowości w USA:
 Dassel – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
Gminy w USA:
 Dassel (ang. Dassel Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
Miejscowości w Niemczech:
 Dassel w Dolnej Saksonii